Reifenhof ist ein Ortsname im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:

 Reifenhof (Frankenhardt), Weiler im Ortsteil Honhardt der Gemeinde Frankenhardt
 Reifenhof (Schwäbisch Hall), ehemaliger Einzelhof, heute Quartier im Stadtteil Rollhof / Reifenhof von Schwäbisch Hall